Wyniki Grand Prix Chin, szesnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|1-22, 24-29
|align="center"|28
|-
|align="center"|2
| Giancarlo Fisichella
|23, 30-41
|align="center"|12
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|42-56
|align="center"|14
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2006
2006 w Formule 1
2006 w Chinach